Fänge  är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Brynolf Fänge (1888–1985), svensk skolman
 Jens Fänge (född 1965), svensk konstnär
 Ragnar Fänge (1920–1999), svensk biolog

.